

Geografia
 McPherson – città statunitense nello stato del Kansas, nella Contea di McPherson
 Monti McPherson – catena montuosa australiana

Persone
 Archibald McPherson Stark – calciatore statunitense
 Casey McPherson – cantante, filantropo, compositore chitarrista e bassista statunitense
 Charles Macpherson Dobell – soldato canadese
 Charles McPherson – musicista statunitense
 Charles Duncan McPherson – politico e giornalista canadese
 Conor McPherson – regista, sceneggiatore e drammaturgo irlandese
 David McPherson – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Donald McPherson – pattinatore artistico su ghiaccio canadese
 Eva McPherson Clayton – politica statunitense
 Graham McPherson, noto come Suggs – cantante e attore britannico
 Inika McPherson – altista statunitense
 James McPherson – allenatore di calcio scozzese
 James Alan McPherson – scrittore statunitense
 James B. McPherson – generale statunitense
 James M. McPherson – storico statunitense
 Janysett McPherson – pianista, cantante e compositrice cubana
 Jeanne McPherson – sceneggiatrice, attrice e regista statunitense
 Leslie McPherson – lunghista e ostacolista australiano
 Paige McPherson – taekwondoka statunitense
 Patricia McPherson – attrice, attivista e ballerina statunitense
 Paul McPherson – ex cestista statunitense
 Ralph McPherson – ex cestista statunitense
 Scott McPherson – drammaturgo e attore teatrale statunitense
 Stephenie McPherson – velocista giamaicana
 William McPherson Allen – dirigente d'azienda e avvocato statunitense